Erbacher Straße 4 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Erbacher Straße 4 in Berlin, siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Grunewald
 Erbacher Straße 4 in Breuberg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Breuberg #Neustadt
 Erbacher Straße 4 (Darmstadt)